Anatoli Bykow ist der Name folgender Personen:

* Anatoli Michailowitsch Bykow (* 1953), sowjetischer Ringer
 Anatoli Petrowitsch Bykow (* 1960), russischer Unternehmer